

Miejscowości

Francja 
 Mittelhausen

Niemcy 
 Mittelhausen – dzielnica Allstedt
 Mittelhausen – dzielnica Erfurtu